Sobrado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sobrado (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Sobrado (ort), Porto, Valongo, 
 Sobrado (freguesia i Portugal, Aveiro), Castelo de Paiva, 
 Sobrado (freguesia i Portugal, Porto, Valongo, lat 41,22, long -8,47),

Spanien 

 Sobrado (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Sobrado (kommun i Spanien, Galicien, Provincia da Coruña, lat 43,05, long -8,03), 
 Sobrado (kommun i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de León, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar